Andrecito bezeichnet:
 Andrecito Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Andrecito Mine, eine Mine im US-Bundesstaat New Mexico
 San Andrecito Canyon, eine Schlucht im US-Bundesstaat New Mexico